Bob Catley (né en 1947), chanteur britannique ;
 Glenn Catley (né en 1972), boxeur anglais ;
 Gwen Catley (1906-1996), soprano britannique.